

Маккуорі — острів у південній частині Тихого океану, належить Австралії.
 Маккуорі — солоне озеро в штаті Новий Південний Уельс (Австралія).
 

 Маккуорі — найстаріший маяк Австралії на вході в затоку Порт-Джексон (Сідней).
 Маккуорі-Парк — північне передмістя (suburb) Сіднея.
 Університет Маккуорі — університет у місті Сідней.